La término liberalismo radical es usado para calificar a alguna idea política como una radicalización de alguna de las diferentes formas de liberalismo. El término no tiene un uso unánime en las ciencias políticas por lo que puede aludir a corrientes que no necesariamente guardan una relación directa entre sí. Liberalismo radical se usa principalmente como:

 Otro nombre para el radicalismo.
 Otro nombre para el liberalismo económico.
Otro nombre para libertarismo.
Otro nombre para minarquismo.
Otro nombre para anarcocapitalismo.

Referencias 

Terminología política
Liberalismo